Erinome (mythologie), een geliefde van Zeus
Erinome (maan), een maan van Jupiter